

Personen 
 Jan Macaré (1686-1742), een Nederlandse gouverneur in Ceylon
 Adrien Jonathan Rethaan Macaré (1842-1932), een voormalig Tweede Kamerlid en advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
 Humphrey Max Macaré (1921-1944), een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Douwe Macaré (1992), een Nederlandse skateboarder
 Wouter Macare (1999), een Nederlandse metaldrummer

Familienamen 
 Rethaan Macaré, een adellijk geslacht

Zie ook 
 Macarena (doorverwijspagina)
 Macarenia, een geslacht van waterplanten uit de familie Podostemaceae
 Macaretaera, een geslacht van vlinders uit de familie Crambidae
 De Macar, een adellijk geslacht